Příjmení Jurčo nese více různých osobností:

 Jozef Jurčo (* 1949) – slovenský fotbalista
 Milan Jurčo (* 1957) – československý reprezentant v cyklistice slovenské národnosti
 Pavol Jurčo – rozcestník
 Tomáš Jurčo (* 1992) – slovenský profesionální hokejový útočník